«Studio3.media» — мультимедійна продакшн студія, виробник медіа-контенту.

Створена в 2017 році у Римі двома студентами факультету Соціальної Комунікації Папського Університету Святого Хреста.

Про студію

Історія

New media

Видавництво

Продакшн

Телепроєкти

Фільми